Карім ()‎ — ім'я та прізвище арабського походження, що означає в перекладі великодушний:

Ім'я 

 Карім-хан (близько 1705—1779), а також Карім-хан Великий — імператор Ірану (шах де-факто) з 1763 по 1779 роки.

Прізвище 

 Карім Абдикадир (нар. 1953) — казахський юрист, прокурор Костанайської області.
 Карім Аман Улла (1931—2016) — малайзійський хокеїст на траві.
 Карім Арфа (1995—2012) — пакистанська учениця, що стала наймолодшим сертифікованим професіоналом Microsoft у світі.
 Карім Джавед (нар. 1979) — американський підприємець бенгальсько-німецького походження.
 Мустай Карім (1919—2005) — башкирський радянський поет, письменник та драматург.
 Карім Номан (нар. 1983) — пакистанський боксер.
 Карім Отман (нар. 1968) — шведський кінорежисер і телеведучий індо-угандійського походження.
 Карім Фатих (1909—1945) — татарський радянський поет.
 Ханіф Карім (1910—1983) — башкирський радянський поет та письменник.
 Карім Шакіла (нар. 1997) — британський музикант, співачка та автор пісень.
 Карім Шерко (нар. 1996) — іракський футболіст.

Примітки

Див. також 

 Карімов
Арабські імена